Příjmení Helms nese více různých osobností:

 Ed Helms (* 1974) – americký herec, komik a zpěvák
 Gregory Helms (* 1974) – americký profesionální wrestler
 Susan Helmsová (* 1958) – americká inženýrka, pilotka a astronautka

Externí odkazy